Чемпионат Румынии по футболу 1938/1939 — 27-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика сезона на labtof.ro 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1938/1939
Румыния
Румыния
1938 год в Румынии
1939 год в Румынии